Als Weltmeisterschaft 1929 oder WM 1929 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1929 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1929 in Kairo (Ägypten)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1929 in New York (USA)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1929 in Marseille (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1929 in Brüssel (Belgien)
 English Billiards
 World Championships 1929
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1929 in Nottingham (England)
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1929
 Internationale Fechtmeisterschaften 1929
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1929
 Schachweltmeisterschaft 1929
 Tischtennisweltmeisterschaft 1929
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1929
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1929

Sportveranstaltung 1929
Weltmeisterschaften nach Jahr